Виконкомівська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Виконкомівська вулиця — вулиця у Дніпрі,
 Виконкомівська вулиця — вулиця у Конотопі,
 Виконкомівська вулиця — вулиця у селищі Кринички Дніпропетровської області,
 Виконкомівська вулиця — вулиця у селищі Роздори Дніпропетровської області,
 Виконкомівська вулиця — вулиця у Синельникове,
 Виконкомівська вулиця — вулиця у Харкові

Вулиці